Ямаки — японская фамилия. Известные носители:

山木 
 Ямаки, Митихиро (1933—2012) — основатель и генеральный директор компании «Сигма».
 Ямаки, Кадзуто (род. 1968) — генеральный директор компании «Сигма» с 2012 года, сын Митихиро Ямаки.

八巻 
 Ямаки, Томоми (род. 1971) — спортсменка, двукратный серебряный медалист Паралимпиады-2008.